Een volksnaam voor kerosine; 
 Een volksnaam voor terpentine;
 Handelsmerk van een inkoopvereniging van zelfstandige pompstationhouders.